Le nom de Gouyon est porté par les personnalités suivantes :
 Le cardinal Paul Gouyon (1910-2000), homme d'Église français ;
 Pierre-Henri Gouyon (né en 1953), biologiste français ;
 Jean-Luc Gouyon (né en 1957), homme politique français ;
 une forme altérée du patronyme Goyon notamment porté par :
 la Maison de Goyon (ou maison de Goüyon) ;
 Louis de Goüyon Matignon (né en 1991), homme politique et écrivain français.

Homonymie de patronyme